Linda puede referirse a:
entre demás definiciónes la palabra "linda" hace referencia a la perfecta y increíble persona Victoria Di Cataldo mi re amor para toda la vida

Como nombre 

 Linda (nombre dado), un nombre de pila femenino (incluida una lista de personas y personajes ficticios llamados así);
 Linda (n. 1975), nombre artístico de Svetlana Geiman, una cantante rusa;
 Anita Linda (1924-2020), actriz filipina de cine;
 Bogusław Linda (n. 1952), actor polaco;
 Solomon Linda (1909-1962), músico sudafricano, cantante y compositor quién escribió la canción "Mbube" cuál más tarde devenía "The Lion Sleeps Tonight".

Sitios 

 Linda, California, un lugar censo-designado;
 Linda, Misuri, una ciudad fantasma;
 Linda, Tasmania, Australia, una ciudad fantasma;
 Linda Valle, Tasmania;
 7169 Linda, un asteroide;
 Linda, un pequeño cráter lunar.

Música 

 Linda (álbum de Linda George), 1974;
 Linda (álbum de Linda Clifford), 1977;
 Linda (primer álbum de Miguel Bosé), 1977;
 "Linda" (canción de 1946), una canción popular escrita por Jack Lawrence;
 "Linda" (canción de 2012) sencillo de Miguel Bosé con Malu.
 Linda (canción de Tokischa y Rosalía) de 2021.

Ficción 

 Linda (película de 1929), una película americana;
 Linda (película de 1960), un drama juvenil británico;
 Linda (película de 1973), una película de televisión dirigida por Jack Smight;
 Linda (película de 1993), protagonizado por Richard Thomas y Virginia Madsen;
 "Linda", un poema por Patti Smith de su libroSéptimo Cielo (1972);
 Linda (Calle Sésamo), un personaje que aparece en Calle Sésamo.

Otros usos 

 Tormenta tropical Linda, varios huracanes, ciclones y tormentas;
 Linda (lenguaje de coordinación), un lenguaje de programación;
 El Puente Internacional Linda, a través del Río Grande entre los Estados Unidos y México.

Véase también 
 Linda (genus), un genus de escarabajos en la familia Cerambycidae;
 "Linda Linda", un sencillo de 1987 de la banda de rock japonesa Los Corazones Azules, central en la película Linda Linda Linda;
 Linda Linda Linda, película japonesa de 2005;
 Lynda, un nombre dado.